Словенская Первая лига 2019/2020 — 29-й розыгрыш турнира. Сезон начался 13 июля 2019 года и планировалось, что закончится 15 мая 2020 года. В связи с пандемией COVID-19 соревнования были прерваны 12 марта. Проведение чемпионата возобновилось 5 июня. Сезон завершился 22 июля.

Чемпионом, впервые в своей истории, стал клуб «Целе», гарантировавший себе титул в последнем туре, в очном противостоянии с прямым конкурентом — «Олимпией» из Любляны.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Кршко», занявший 10-е место, и «Горица», занявшая 9-е место и проигравшая в стыковых матчах. Их заменили «Браво», занявший 1-е место во Второй лиге, и «Табор», занявший 2-е место во Второй лиге и выигравший в стыковых матчах.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Словении на soccerway 

Чемпионат Словении по футболу
Словения
Словения